Проспект Абая () — название ряда крупных улиц населённых пунктов республики Казахстан в честь казахского ученого и просветителя Абая Кунанбаева.

 Проспект Абая — в городе Алма-Ата
 Проспект Абая — в городе Костанай
 Проспект Абая — в городе Тараз
 Проспект Абая — в городе Упальск
 Проспект Абая — в городе Усть-Каменогорск
 Проспект Абая — в городе Шымкент

Объекты, названные в честь Абая Кунанбаева